Acétol peut désigner :
 acétate de cellulose, sous forme de fibres (fil textile), il était autrefois appelée acétol ;
 , un composé organique.